La gimnàstica artística és una modalitat esportiva de la gimnàstica que forma part del programa oficial dels Jocs Olímpics des dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1896 celebrats a Atenes (Grècia). Des del seu debut sempre n'ha format part i en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1928, realitzats a Amsterdam (Països Baixos), es permeté la participació de les dones.

Els grans dominadors d'aquesta disciplina són la Unió Soviètica, Estats Units, Japó, Xina i Romania.

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics de Rio 2016.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Referències

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Gimnàstica artística